Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 18 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Val d’Isère. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Alberto Tomba, srebro wywalczył reprezentant Luksemburga Marc Girardelli, a brąz zdobył Norweg Kjetil André Aamodt.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992